Fernando de León puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando I de León (1016 - 1065), rey de León y conde de Castilla, hijo de Sancho Garcés III de Pamplona y de Muniadona de Castilla.

 Fernando II de León (1137-1188), rey de León, hijo de Alfonso VII de León y de Berenguela de Barcelona.

 Fernando de León (1178-1187), infante de León, hijo del rey Fernando II de León y de su segunda esposa, Teresa Fernández de Traba.

 Fernando de León (1192/1193-1214), infante, hijo del rey Alfonso IX de León y de la reina Teresa de Portugal. 

 Fernando R. De León Autor: cuentista, novelista y ensayista nacido en Guadalajara, Jalisco, México. 

 Fernando Alfonso de León (m. 1278), hijo natural del rey Alfonso IX de León.